Тит Флавий Цезар (; * 73, вероятно в Рим; † 82/83, Рим) е наследник на трона на император Домициан.

Биография 
Флавий е единственият син на Домициан и Домиция Лонгина. Има с три години по-малка сестра с неизвестно име. Той умира през втората управленченска година на баща си и е издигнат на Дивус. Сестра му умира също малка.

Още когато е бил жив, той е издигнат на Цезар и наследник на трона.

През началото на 95 г. Домициан, който не получава свой син, избира двама свои племенници, синовете на братовчед му Тит Флавий Клеменс, за свои наследници. Осиновява ги и преименува на Веспасиан Младши и Домициан Младши.

Литература 
 Светоний, Domitian 3,1 und 15,1.
 Jean-Luc Desnier: Divus Caesar Imp. Domitiani F. In: Revue des études anciennes 81, 1979, S. 64.
 Ernest P. Janzen: „The Jesus of the Apocalypse Wears the Emperor’s Clothes.“ In: Society of Biblical Literature. Scholar’s Press 33, 1994, S. 637 – 661.
 Dietmar Kienast: Diva Domitilla. In: Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 76, 1989, S. 141 – 147 (Online).
 Dietrich O. A. Klose: Die Münzprägung von Smyrna in der römischen Kaiserzeit. Berlin 1987, ISBN 3-11-010620-5.
 Ruth Lindner: Mythos und Identität. Studien zur Selbstdarstellung kleinasiatischer Städte in der römischen Kaiserzeit. Stuttgart 1994, ISBN 3-515-06529-6.
 Hildegard Temporini-Gräfin Vitzthum: Die Frauen am Hofe Trajans: Ein Beitrag zur Stellung der Augustae im Principat. Berlin 1978, ISBN 3-11-002297-4.
 Eric R. Varner: Domitia Longina and the Politics of Portraiture. In: American Journal of Archaeology 99, 1995, S. 187 – 206.
 Монета на Домиция Лонгина и на Дивус Цезар

Флавии
Флавиева династия